Czechy – Republika Czeska, państwo w Europie
 Czechy (Bohemia) – kraina historyczna w zachodniej części obecnego państwa czeskiego
 Królestwo Czech

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 6 podstawowych
 Czechy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Czechy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Jaworzyna Śląska
 Czechy – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Czechy – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki
 Czechy – część wsi Wilczyce w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Czechy – część wsi Zalesie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Czechy – część wsi Niedźwiedź w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Czechy – część wsi Trąbki, w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Czechy – kolonia wsi Świecino w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa
 Czechy – część wsi Ludwinów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Czechy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Czechy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Inne 
 Czechy – gromada w powiecie sieradzkim
 Czechy – gromada w powiecie szczecineckim
 Czechy – zlikwidowany przystanek kolejowy w Czechach, w gminie Grzmiąca
 Czechy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Czechy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Czechy – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie starosieniawskim

Zobacz też 

 Czechy Orlańskie
 Czechy Zabłotne
 Čechy
 Czechy (nazwa)